La Vía de Alta Capacidad de la Costa Norte o Vía de Altas Prestaciones de la Costa Norte es un corredor variante de poblaciones, actualmente una vía para automóviles, con trazado válido para en un futuro poder ser desdoblada su calzada constituyendo una autovía (trazado con velocidad específica R-100 según la norma 3.1-IC del Ministerio de Fomento). Se denomina como CG-1.3 en su recorrido por la Provincia de La Coruña y CG-2.3 en su recorrido por la Provincia de Lugo.

Proyecto 
Se planteó como una compensación al trazado que finalmente se le dio a la Transcantábrica (A-8), que en un principio debía llegar hasta Ferrol bordeando la costa y cuyo proyecto definitivo se desvió hacia el interior para enlazar con la Autovía  A-6 en Baamonde, cerca de Villalba, dejando a las comarcas de la Mariña Occidental y el Ortegal con unas vías de comunicación claramente deficientes, con trazado muy antiguo y que atraviesa numerosos núcleos urbanos. De esta manera se necesitan más de 2 horas para recorrer los 117 km que existen entre Ferrol y San Ciprián, a una velocidad media inferior a los 60 km/h. En este trayecto únicamente cuentan con trazado moderno la salida de Ferrol hacia San Sadurniño (12 km por la autovía AG-64) y las variantes de Ortigueira y Jove, de 8,4 y 7,9 km respectivamente.
El proyecto de construcción de esta vía fue anunciado en el año 2001 por el entonces Conselleiro de Obras Públicas Xosé Cuiña Crespo y se dividió en once fases correspondientes con otros tantos tramos, fijándose su fecha de finalización para el año 2007. Desde su inicio el proyecto fue sumando retrasos motivados por problemas presupuestarios en un entorno de crisis y por desacuerdos de algunos gobiernos municipales con el trazado propuesto por la Junta y no sería hasta enero de 2009 cuando se iniciaron las obras del primero de los tramos, correspondiente a la variante de Ortigueira.
En mayo de 2010 se puso en marcha el segundo tramo que une Cillero con San Ciprián, cuyas obras permanecieron paralizadas durante más de dos años hasta que se retomaron en septiembre del 2014, con conclusión prevista para el mes de diciembre de 2016.
Actualmente, desde el 10 de enero de 2017 y más de 10 años después de la fecha fijada para su finalización total, son los dos únicos tramos de esta carretera que se hallan en servicio; el primero de ellos, inaugurado por el Presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijóo el 2 de julio de 2013, tiene una longitud de 8,4 km y contó con una inversión aproximada de 48 millones de euros.
El otro tramo abierto es el que une Cillero y San Ciprián. Tras varias paralizaciones, los trabajos fueron retomados y finalmente fue inaugurado el 10 de enero de 2017.

En fecha de diciembre del 2016 no existen previsiones de inicio de obras en otros tramos en este proyecto de infraestructura. Es decir, están abiertos únicamente dos tramos que suman 16 km.
La Administración responsable del mismo es la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia.

Características 
Está previsto que una Ferrol con San Ciprián y que desde allí conecte con el proyecto de autovía A-74, que se unirá con la A-8 en el municipio de Barreiros. De este modo se evita el paso por el centro de las diferentes villas. Es una alternativa a las carreteras autonómicas AC-862 y LU-862. Tiene la posibilidad de ser desdoblada en autovía, ya que sus estructuras, obras de paso y trazado se han previsto para su ampliación futura a dos calzadas.

Tramos

Salidas 

<center>
{| class="wikitable"
!Velocidad!! Esquema !! Salida !! Sentido Seoane (AC-101) !! Carriles !! Sentido San Ciprián (N-642) !! Carretera !! Notas 
|----
|<center> || <center>  || <center>  || <center> Inicio de Vía de  Altas Prestaciones  de la Costa Norte    Procede de:   San Ciprián  || <center>  || <center> Fin de Vía de  Altas Prestaciones   de la Costa Norte    Dirección final:    Jove-San Ciprián       Vila || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center>  || <center>  0 || <center> San Ciprián     || <center>  || <center> San Ciprián     || <center>      || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  4 || <center> Jove     || <center>  || <center> Jove     || <center>  || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  8 || <center> Cillero   Vivero   || <center>  || <center> Cillero   Vivero   || <center>  || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  || <center> Fin de Vía de  Altas Prestaciones  de la Costa Norte    Incorporación final:    Dirección final:    Cillero-Vivero  Xuances-O Cruceiro || <center>  || <center> Comienzo de Vía de  Altas Prestaciones  de la Costa Norte    Procede de:   Cillero || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center> || <center> || <center> En estudio informativo  Tramo: Espasante-Cillero || <center>  || <center> En estudio informativo  Tramo: Espasante-Cillero || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center>  || <center>  || <center> Inicio de Vía de  Altas Prestaciones  de la Costa Norte    Procede de:   Espasante  || <center>  || <center> Fin de Vía de  Altas Prestaciones   de la Costa Norte    Dirección final:    Espasante    Vivero     Penaquente || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center>  || <center>  33 || <center> Ortigueira (norte) || <center>  || <center> Ortigueira (norte) || <center>  || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  || <center> Fin de Vía de  Altas Prestaciones  de la Costa Norte    Incorporación final:    Dirección final:    As Pontes        Ortigueira - Ferrol || <center>  || <center> Comienzo de Vía de  Altas Prestaciones  de la Costa Norte    Procede de:   Seoane || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center> || <center> || <center> En estudio informativo  Tramo: San Saturnino-Seoane || <center>  || <center> En estudio informativo  Tramo: San Saturnino-Seoane || <center> ||  
|----
|}

Referencias 

Vías de altas prestaciones de Galicia
Vías de Altas Prestaciones Provincia de Lugo